Pólya bzw. Polya ist der Name von

 George Pólya (1887–1985), österreich-ungarischer Mathematiker
 Tibor Pólya (1886–1937), ungarischer Maler und Grafiker

Siehe auch:
 (29646) Polya, Asteroid des Hauptgürtels
 Pólya-Preis
 George Pólya Award
 George-Pólya-Preis
 Pólya-Verteilung
 Abzählsatz von Pólya
 Vermutung von Pólya
Satz von Pólya (Irrfahrten)